warkocz – fryzura
 rozpleciny – obrzęd ludowy
 Warkocz Bereniki – gwiazdozbiór
 warkocz kometarny – astronomia
 Warkocz – rzeka w Górach Świętokrzyskich, dopływ Lubrzanki
 Warkocz - pasmo wzgórz na Wyspie Króla Jerzego
 Teoria warkoczy – dział topologii

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Warkocz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin
 Warkocz – część wsi Zalesie w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Warkocz – osada leśna wsi Jedlanka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski